Ян Фабрициус:

 Ян Фабрициус (1609—1671) — чешский проповедник-иезуит.
 Ян Фабрициус (1871—1964) — нидерландский драматург.
 Ян Фрицевич Фабрициус (1877—1929) — советский военный деятель.